Винницька Ірина — Ірина Пеленська (Винницька) (1906–1990) — українська письменниця, журналістка, громадська діячка
 Винницька Марія Федорівна — депутат ВР УРСР 5-го скликання 

Прізвища
Жіночі форми прізвищ